Obilić je lahko:
 Obilić (priimek)
 Obilić, Bojnik (Srbija)
 Obilić, Kosovo (alb. Kastrior)